KIP est un sigle qui peut désigner :
 , une intervention psychocorporelle par laquelle un praticien formé aide un participant à évoquer et à générer des images mentales[1] qui recréent la perception sensorielle de vues, de sons, de goûts, d'odeurs ou de mouvements.

Kip est un nom qui peut désigner :
 kip, la monnaie nationale de la République populaire et démocratique du Laos.

 Johannes Kip (1652/1653-1722), un dessinateur, graveur et marchand d'estampes néerlandais.

Kip est aussi un prénom.